Austria:
 Reutte – powiat w kraju związkowym Tyrol
 Reutte – gmina targowa w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Osoby:
 Ludwig Schmid-Reutte – austriacki malarz

Zobacz też:
 Reute
 Reuthe